El término Borja Pérez puede hacer referencia a:
 Borja Pérez, actor español.
 Borja Pérez, futbolista español.